Чемпіонат Німеччини з футболу 2005—2006 — 43-ий сезон німецької Бундесліги. Чемпіонський титул вдруге поспіль здобула Баварія.

Команди-учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні) взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як фіналіст Кубку Німеччини 2005—2006.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сайт федерації футболу Німеччини 
 Сайт Бундесліги 
 Бундеслігf 2005/06 на rsssf 

2005—2006
Німеччина
Німеччина
2005 у німецькому спорті
2006 у німецькому спорті